Дисциплината 200 м свободен стил при жените на Летните олимпийски игри 2012 се проведе на 30 и 31 юли в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

200 м свободен стил (жени)